Валенти́на Ива́новна Сля́днева (, СССР — , Ставрополь) — русский поэт, прозаик, член Союза писателей СССР и России. Мать российского политика Сергея Шматко.

Биография 
Валентина Ивановна Сляднева родилась в селе Надежда Ставропольского края, близ города Ставрополя, в семье крестьян.

Окончив восьмилетнюю школу в родном селе, Валентина Ивановна начала трудовую деятельность в Ставрополе, одновременно училась в вечерней школе, затем поступила в Ставропольский педагогический институт. По окончании института вышла замуж за военного летчика, Ивана Дмитриевича Шматко, немало поездила по стране и за рубежом — Челябинск, Екатеринбург, Германия. Мать двоих детей.

Скоропостижно скончалась 8 октября 2013 года в Ставрополе. Похоронена в родном селе Надежда.

Творчество 
Стихи начала писать ещё в школе. В 1983 году она была принята в Союз писателей СССР, после распада союзного государства состояла в Союзе писателей России.
Ею изданы книги художественной прозы «Перепелиная душа», «Полоска земли», записаны семь компакт-дисков с песнями на её стихотворные тексты. Всего было издано 13 книг поэзии и прозы общим тиражом более 50000 экземпляров. Стихи её публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба», «Урал», «Уральский следопыт», «Смена», газете «Неделя», в литературных журналах Ставрополья. Опубликованы её переводы с татарского, карачаевского, черкесского языков.

Общественная деятельность 

В течение тринадцати лет она возглавляла Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России». Под её руководством регулярно проводились Дни литературы в крае. В составе творческих бригад она побывала во всех уголках края с концертами.

Достижения, награды 

Творчество В. И. Слядневой дважды отмечено премией Губернатора Ставропольского края: за поэтический сборник «Одолень-трава» и за цикл песен, написанных к 80-летию Ставропольского края. Она становилась также лауреатом краевой молодёжной премии им. А. Скокова. В. И. Сляднева почетный житель села Надежда Шпаковского района Ставропольского края, где она родилась и похоронена. Почётный гражданин Ставропольского края. В литературном сквере Ставрополя установлен бюст поэта В. И. Слядневой.

Память 
Именем В. И. Слядневой названы улица и краевая библиотека для молодежи в Ставрополе. В её родном селе Надежда средняя общеобразовательная школа № 14, в которой она училась, носит её имя. В крае действуют четыре музейные экспозиции, посвященные памяти поэта. Ежегодно проводятся школьные и научные Слядневские чтения. Создан некоммерческий фонд «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой», учреждены литературные премии её имени и стипендии студентам вузов и молодым писателям и поэтам.

Почётный житель села Надежда.

Библиография 
 Сляднева, В. «По песочку золотому…»: стихи / В. Сляднева // Ставрополье . — 1979. — N 4. — С. 43.
 Сляднева, В. Горицвет: стихи / В. Сляднева.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1980 — 95 с.
 Сляднева, В. Час равноденствия: стихи / В. Сляднева.- М.: Современник, 1981.- 111 с.- (Новинки «Современника»).
 Сляднева, В. На юру: лирика / В. Сляднева.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1984.- 95 с.
 Сляднева, В. Крутогорье: стихи / В. Сляднева.- Свердловск: Сред. — Урал.кн. изд-во, 1985.-94 с.
 Сляднева, В. Аннушка [Люблю твой бережок с камушком…] / муз. Е. Родыгин; сл. В. И. Сляднева // Песни [Ноты]: для голоса (хора) в сопр. фп. (баяна) / Е. Родыгин.- М.: Сов.композитор, 1986.- С. 22.
 Сляднева, В. «Ручейка веселый ток…»: стихи / В. Сляднева // Ставрополье. — 1988. — N1. — С. 91.
 Сляднева, В. На поздних полях: лирика / В. Сляднева.- Ставрополь: Кн. изд-во, 1989.- 95 с.
 Сляднева, В. Полоска земли: рассказы / В. Сляднева.- Свердловск: Сред. -Урал кн. изд-во, 1991.- 223 с.
 Сляднева, В. «Что же вы в таком живете холоде…», «Что в себя душа вместила…», «Одна любовь меня спасла…»: стихи / В. Сляднева // Ставрополье. — 1991. — № 3. — С. 69.
 Сляднева, В. Перепелиная душа: рассказы / В. Сляднева.- Ставрополь: Кавказ.б-ка, 1996.-318 с.
 Сляднева, В. Золотые подковы: стихи / В. Сляднева // Лит. Ставрополь: альманах.-Ставрополь, 1998.- С. 200.
 Сляднева, В. Одолень-трава: сб. стихотворений / В. Сляднева. — М.: Лит.фонд России, 1999. — 640 с.
 Сляднева, В. Чаша жизни / В. Сляднева. — М.: Лит.фонд России, 2000. — 48 с. — (Библиотека писателей Ставрополья для школьников).
 Сляднева, В. Серафима: рассказ / В. Сляднева // Лит. Ставрополье. — 2005. — N 1. — С. 90 — 112.
 Сляднева, В. И. Ау, ты где, Россия?; Не спасают день вчерашний…; Летали низенько стрижи…; Никогда мне, видать, не найти…; И любовь была, и слеза в тиши…; Пой, птица…: стихи / В. И. Сляднева // Литературное Ставрополье: альманах / гл. ред. В. П. Бутенко.- Ставрополь: Юркит, 2005. — N 1 . — С. 59-63.
 Сляднева, В. И. В полной силе колосья…; Хата; Пелагея Мироновна, мама, крестьянка от Бога…; Плачут в бутонах розы…; Облакам надо мной сколько лет ещё плыть?.; В пустыне пасмурной зимы…; Тень Исиды; Горят огни и строятся дома…: стихи / В. И. Сляднева // Литературное Ставрополье: альманах / гл. ред. В. П. Бутенко.- Ставрополь: Юркит, 2005. — N 4. — С. 84-88.
 Подвиг народный: [сб. стихов к 60-летию Победы] / отв. ред. В. И. Сляднева.- Пятигорск: ПБОЮЛ Образцов С. Г., 2005.- 183 с.
 Валентина Сляднева // Современные писатели Ставрополья: антология. — Новопавловск, 2009. — С. 405—413.
 Сляднева, В. И. День Отчизны: стихи / В. И. Сляднева // Наш современник. — 2009. — № 8. — С. 130—133.
 Там, по земле ставропольской, дороги бегут…; Лебеди сердца; Ой Мутнянка, ты, Мутнянка…; Две звезды; Родимые селенья: И. Кашпурову; В Ставрополе; Я не очень-то верю в удачу…; Вбираю запах отогретой почвы…; Есть у меня два солнца на земле…; Руки матери; Журавль; Прекрасны любимых лица…; О, Родина моя! В глазах темно…; Ставропольская лирическая; Пересвет; Изба; Потомкам; Земля отцов; Ручейка веселый ток; Золотые купола России: стихи / В. И. Сляднева // Антропологическая проблематика в исторических и литературных источниках Ставрополья : хрестоматия / авт.-сост. Е. Н. Атарщикова.- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009 -. — Ч.1: Поэзия.- 2009.- С. 137—143.
 Сляднева, В. Стихотворения / В. Сляднева // Лит. Ставрополье. — 2010. — № 2. — С. 7-12.
 Сляднева, В. Поэзия / В. Сляднева // Лит. Ставрополье. — 2011. — № 3. — С. 5-13.
 Сляднева, В. Стихи / В. Сляднева // «Я наизусть читаю этот лес…»: поэтический сб. / сост. Т. Ю. Корниенко, Е. П. Полумискова. — Нальчик: Тетраграф, 2012. — С. 288—305.
 Сляднева, В. И. Собрание сочинений. В 5 т. / В. И. Сляднева. — М.: Дружба литератур, 2012 Т.1 :Нашептали мне колосья: лирика. — М., 2012. — 448 с. Т.2 :Я огненного времени птенец: стихи, поэмы, переводы о войне.- М., 2012. — 448 с. Т.4 :Перепелиная душа: рассказы. — М., 2014. — 448 с.
 Сляднева, В. И. Стихи / В. И. Сляднева // Южная звезда. — 2014. — № 2(43). — С. 128—129.
 Сляднева, В. И. Живу я ожиданьем счастья: [стихи/ публ. Н.Быковой] / В. И. Сляднева // Ставроп. правда. — 2014. — 7 марта. — С.3.
 
 Сборник статей «Первые Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой». Соcтавитель Л. Ф. Игнатова, Ставрополь, 2015 г. — 60 с.
 Сборник статей «Вторые Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотеки для молодежи имени В. И. Слядневой». Составитель Л. Ф. Игнатова, Ставрополь, 2016 г. −114 с.
 Сборник статей «Третьи Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой». Составитель Л. Ф. Игнатова, Ставрополь, 2017 г. — 114 с.
 Сборник статей «Четвертые Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой». Составитель Л. Ф. Игнатова, Ставрополь, 2018 г. — 112 с.
 Сборник антологии стихов ставропольских поэтов «Сокровенные свирели», стихи В. И. Слядневой, Ставрополь, 2017 г. — 240 с.
 Сляднева В. И. «У чёрного тополя» (рассказ), вступительная статья доктора филологических наук Головко В. М. «Литературная Россия» № 1, 2017 г., 12 января.
 Сляднева В. И. Над обелиском; На войну шли парни… : стихи // Наша жизнь, Шпаковский р-н. — 2018. — 8 мая. — С.
 Сляднева В. И. Ставрополия; Ах, Россия, и сказкой, и былью…; Мне подарили петушиный крик…; Вновь иду, расправив плечи…; Когда читаю иль пишу стихи…; Висят скворечники над крышей…; Люблю я солнце красное; Сыну : стихи // Ставроп. правда. — 2018. — 9 окт. — С. 3.
 Сляднева В. И. Хрустальные брызги водопадов памяти. Литературная Россия 18 янв. 2019 г.
 Сборник статей «Пятые Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой». Составитель Л. Ф. Игнатова Ставрополь. 2019 г. — 151 с .
 В. М. Головко «Ценностные ориентиры в системе художественного миропонимания В. И. Слядневой» Вестник МГПУ. Филология. 2019 № 1 с. 32 — 40.
 Игнатова Л. Ф. Все иду к тебе, читатель… (пять лет, как Ставропольской краевой библиотеке для молодежи присвоено имя В. И. Слядневой). Ставропольская правда. 2019 год. 27 сентября.
 Т. Д. Дружинина «Послушайте, какая вырастает сила из любви!» Открытая газета 2019 год 11- 25 ноября.
 Дружинина Т. Д «Праздник живого слова». Ставропольская правда, 2020 г. 14 января с. 4.
 Дружинина Т. Д. «Послушайте, какая вырастает сила из любви» журнал «Наша молодежь», 2020 г. № 2, с. 15-17.
 Сборник статей Шестые Слядневские чтения «Литература Ставрополья из прошлого в будущее», ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой»». Составитель Л. Ф. Игнатова Ставрополь. 2020 г.- 80 с.
Литературно-художественный альманах «Свет души». ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского». Редактор В. Яковлев. «Песенное творчества Валентины Слядневой» Ставрополь. 2020. 121-155 с.
Н. Быкова «Милая Родина всюду со мной оставалась» Ставропольская правда 25 дек. 2020 г. с.6.
В. Пересыпкина «Жизнь на слово не променяю» Ставропольские ведомости 29 дек. 2020 г. с.4.
Литературный календарь 2021, посвященный поэту В. И. Слядневой. Некоммерческий Литературный фонд имени В. И. Слядневой, СКБМ имени В. И. Слядневой..2021 г., с.13.
Сборник «Седьмые Слядневские чтения» ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой». Составитель Л. Ф. Игнатова  Ставрополь 2021 г. -116 с.
Альманах «Литературное Ставрополье», статья Т. Дружининой «Я огненного времени птенец», № 1, 2021 год, стр.199-215.
Е. Иванова сборник статей «Бессмертного дара наследники», глава Валентина Ивановна Сляднева «Живой родник души земной», ОНО ИПП «Кузбасс», Кемерово, 2021 г., стр.122-133.
В. Головко «В. М. Сляднева: черты творческой индивидуальности» в сборнике материалов Всероссийской научной конференции «Е. Шварц и проблемы развития отечественной литературы XX века» издательства Адыгейского государственного университета, Майкоп, 2021 г. 120-125 с.

Электронные ресурсы 
 Песни земли Ставропольской: на стихи Валентины Слядневой [Звукозапись]. — Ставрополь: Б. И., 2006. — (1 электрон.опт. диск CD (MP3)
 Отчий дом  / муз. К. Губин; сл. В. Сляднева, К. Губин; испол. Е. Губина // Дорога к родному порогу: песни о Ставропольском крае: губернаторский проект.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Я родился под этим небом  / муз. С. Чаплин; сл. В. Сляднева; испол. А. Л. Черногоров, П. Михайлов // Дорога к родному порогу: песни о Ставропольском крае : губернаторский проект.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Костер поминальной любви  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. В. А. Громов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Белый ангел  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. Е. Губина // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Любимый, ты где.?  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. Е. Губина // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Мой журавль  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. В. Сейфулин // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2 / стихи В. Сляднева.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Я пронес любовь к тебе сквозь годы  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. И. Михайлов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой : вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Кавминводы  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. В. А. Громов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Библиотека — храм души  / сл. В. Сляднева; муз. С. Чаплин; испол. И. Михайлов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 И тебе я себя без остатка дарю  / сл. В. Сляднева; муз. В. Кипор; испол. В. Сейфулин // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой : вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Мы рождены, чтобы петь и плакать  / сл. В. Сляднева; муз. Б. Милка; испол. Б. Бруснев // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой : вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Ветеранская  / сл. В. Сляднева; муз. В. Чернявский; испол. И. Михайлов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Солдатские кресты  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. Г. Таранов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Я пою для Вас  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. И. Белая // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 Мое Ставрополье  / сл. В. Сляднева; муз. К. Губин; испол. И. Михайлов // Время седлает коней: песни земли Ставропольской на стихи Валентины Слядневой: вып. 2.- (1 электрон.опт. диск CD)
 «45 параллель» , алфавитный архив публикаций интернет журнала, стихи В. И. Слядневой, 2017 г.
 45 параллель «Символичная справедливость».
 Сляднева В. И. аудиокнига «Перепелиная душа». Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Ставрополь 2018 г.
 Сляднева В. И. аудиокнига «Одолень-трава» Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. 2019 г.
 Сутулов-Катеринич С. В. «Горицвет, расцветший на Покров» поэтический альманах «45 параллель» № 32 (488) 2019 г.

Ссылки 
 Любить мне Россию судьбою положено: информ.-метод. материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им. В. И. Слядневой; сост. Л. А. Халкечева; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова. — Ставрополь, 2015. — 62 с.
 Головко В. «Я стою перед всем — и земным, и небесным…» / В. Головко // Лит. Россия. — 2015. — № 8, 6 марта.
 Пересыпкина В. Мемориал Валентины Слядневой / В. Пересыпкина // Ставроп. губ.ведомости. — 2014. — № 43. −29 окт.
 Быкова Н. Любимое село поэта / Н. Быкова // Ставроп.правда. — 2014. — № 280—281, 17 окт.
 Быкова Н. Стрижамент в облаках ковыли стерегут… / Н. Быкова // Ставроп. правда. — 2014. −26 сент.
 Пересыпкина В. Библиотека обрела новое имя / В. Пересыпкина // Ставроп.губ. ведомости. — 2014. — № 25, 25 июня.
 Первые Слядневские литературные чтения: «Литература Ставрополья: из прошлого в будущее»: сборник / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им. В. И. Слядневой; сост. Л. Ф. Игнатова. — Ставрополь, 2014. — 60 с.
 Быкова Н. «Любить мне России судьбою положено» / Н. Быкова // Ставропольская правда. — 2014. — 20 июня.
 Валентина Ивановна Сляднева: биобиблиогр. указ.лит / СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. — Ставрополь, 2014.
 Иванова Е. Живой родник души земной / Е. Иванова // Лит. Ставрополье. — 2014. — № 3.
 Лычагин В. «Огненного времени птенец»: так называла себя известный ставропольский поэт Валентина Сляднева и такое же название дала отдельному тому стихотворений и поэм, посвященных военной теме // Ставроп. правда. — 2014. — 8 мая. — С. 3.
 Лычагин В. Жизнь, как вздох…: учрежден Литературный фонд им. В. Слядневой / В. Лычагин // Ставроп. правда. — 2014. — 7 марта. — С. 3.
 Пересыпкина В. «Нашептали мне колосья…»: [вечер памяти поэтессы В. И. Слядневой] / В. Пересыпкина // Ставроп. губ.ведомости. — 2014. — № 1, 1 янв. — С. 16.
 Метёлкина О. Выдающиеся ставропольцы попали в энциклопедию «WhoisWho в России» / О. Метёлкина // Веч. Ставрополь. — 2013. — 18 марта.
 Литература Ставрополья второй половины XX века 1970—1980-е. Поэзия // Егорова Л. П. История литературы Ставрополья. XX век / Л. П. Егорова; НОЦ «Музей региональной литературы и литературного краеведения». — Ставрополь: Изд-во ФГАОУ ВПО «СКФУ», 2012. — С. 247—300.
 Валентина Сляднева: «Поэт должен быть личностью»: [интервью с писательницей / записала Н. Быкова] // Ставроп. правда. — 2012. — № 185—186, 27 июля. — С.3.
 Пересыпкина, В. Валентина СЛЯДНЕВА: «Я СОБИРАЮ КОЛОСКИ ВДОЛЬ ВСЕЙ МОЕЙ ДОРОГИ…» / В. Пересыпкина // Ставроп. губ.ведомости. — 2011. — 1 янв.
 Иванова, Е. Валентина Сляднева: Своя борозда: [о творчестве поэтессы] / Е. Иванова // Ставроп. правда. — 2010. — 28 дек.
 Владимирова, М. Она всегда там, где творчество: [министр культуры края Т. Ивенская пришла лично, чтобы поздравить В. Слядневу и поблагодарить за её «неоценимый вклад в развитие литературы на Ставрополье»] / М. Владимирова // Веч. Ставрополь. 2010. — 29 дек.
 Сляднева Валентина Ивановна // Писатели Ставрополья: словарь-справочник / ГБУК СК «Ставропольская краевая юношеская библиотека»; сост. Т. Н. Василенко, О. В. Карпинец, В. В. Скрипниченко. — Ставрополь, 2006. — С.44-45.
 Дубинина В. «Преклонить свои колени в святом углу своей души…»: [о творчестве В. Слядневой] / В. Дубинина // Веч. Ставрополь. — 2004. — 20 авг. — С. 4.
 Семенова О. «Загадочная душа»: [о сборнике рассказов В. Слядневой «Перепелиная душа»] / О. Семенова // Ставроп. правда. — 1998. —7 февр. — С. 4.
 Быкова Н. «На алтаре души»: [о сборнике рассказов В. Слядневой «Перепелиная душа»] / Н. Быкова // Ставроп. правда — 1996. — 6 апр. — С. 1.
 Быкова Н. «Молодежь читает стихи»: [о краевом конкурсе чтецов по произведениям В. И. Слядневой] / Н. Быкова // Ставропольская правда, — 2017, — 6 октября, — C. 3.
 Быкова Н. «И виртуально и реально»: [о присвоении премии Литературного фонда имени В. И. Слядневой главному редактору интернет журнала " 45 параллель " С. В. Сутулову- Катериничу] / Н. Быкова // Ставропольская правда, — 2017, — 20 декабря, — С. 1.
 Быкова Н. С Россией в сердце: [о В. И. Слядневой] // Ставроп. правда. — 2018. — 9 окт. — С. 3, фото.
 Быкова Н. О литературе Ставрополья: [вышел в свет очередной сборник Слядневских чтений, подгот. Ставроп. краев. б-кой для молодёжи им. Слядневой] // Ставроп. правда. — 2018. — 13 апр.
 Быкова Н. Названы лауреаты премии имени Слядневой: [по решению правления фонда В. Маляров и В. Кустов стали лауреатами литературной премии в 2018 году] // Ставроп. правда. — 2018. — 14 дек.
 Быкова Н. Идет живой литературный обмен (об итогах четвёртых школьных Слядневских чтений Шпаковского района) Ставроп. правда.- 2019.- 15 января.
 Сляднева В. И. Писатели Ставрополья: биобиблиографический указатель литературы. Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Научный редактор Л. П. Егорова. Ставрополь 2018 год. С.421- 461.
 Рыжкова-Гришина Л. В. Тайнопись женской души. О поэтическом творчестве уральских поэтесс (на материале сборника «Монолог») // Российский научный журнал, 2018, № 2(59). С. 126—132. . URL: http://rnjournal.narod.ru/59.pdf

Примечания 

Похороненные в Ставропольском крае
Выпускники Ставропольского государственного университета
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей СССР
Почётные граждане Ставропольского края
Писатели Ставрополья